Марковська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Марковська волость — Богучарського повіту Воронезької губернії;
 Марковська волость — Острогозького повіту Воронезької губернії.